Pinet (Vall d'Albaida), municipi de la Vall d'Albaida
 Pinet (Erau), municipi francès del departament de l'Erau, a la regió del Llenguadoc-Rosselló